Pandán puede hacer referencia a:
 Pandán (isla), isla en el archipiélago de Cuyo, Filipinas
 Pandán o pendant, conjunto artístico
 Pandán o pandano, nombre común para la planta aromática pandanus amaryllifolius